Saca è un'azienda di autotrasporti e autonoleggio di Bologna
 Šaca è un quartiere, con autonomia a livello di comune, della città di Košice, capoluogo della Regione di Košice, in Slovacchia